XXVI Mistrzostwa Świata Wojskowych w judo w 2002 rozgrywane były w dniach 10 – 21 października w Pekinie w Chinach.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Bibliografia 
 Dane na Judoinside.com 

2002 w zapasach
Sport w Chinach
2002 w Chinach
Mistrzostwa świata wojskowych w judo
Judo w Chinach